Мужская сборная Швеции по кёрлингу — представляет Швецию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Швеции (). Неоднократный победитель и призёр турниров по кёрлингу на зимних Олимпийских играх, чемпионатов мира и Европы.

Результаты выступлений

Олимпийские игры 

* В 1924 две шведские команды были награждены двумя комплектами серебряных медалей.

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы 

В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Универсиады

Примечания

Ссылки 
 Швеция -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Швеции

См. также 
 Женская сборная Швеции по кёрлингу
 Смешанная сборная Швеции по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Швеции по кёрлингу
 Сборная Швеции по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Швеции по кёрлингу на колясках

Швеция
Кёрлинг в Швеции
Кёрлинг